Toussaint puede referirse a:

 Toussaint (apellido), apellido francés.
 Toussaint (nombre), nombre masculino francés.
 Toussaint (Sena Marítimo), una localidad y comuna de Francia.